El negro que tenía alma blanca, pel·lícula espanyola del 1927.
 El negro que tenía alma blanca, pel·lícula espanyola del 1934, remake sonor de l'anterior.
 El negro que tenía alma blanca, pel·lícula argentina del 1951, remake de l'anterior.